Monarchia wczesnopiastowska w latach 966–1138
 Królestwo Polskie w latach 1295–1296 – państwo za rządów króla Przemysła II
 zjednoczone Królestwo Polskie w latach 1320–1386
 Korona Królestwa Polskiego w latach 1386–1795, od 1569 część Rzeczypospolitej
 Rzeczpospolita Obojga Narodów – Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w latach 1569–1795
 Królestwo Polskie, tzw. „kongresowe” – państwo polskie istniejące w latach w latach 1815–1918
 Królestwo Polskie w latach 1830–1831 – w czasie powstania listopadowego
 Królestwo Polskie w latach 1917–1918 (tzw. „aktu 5 listopada”) – fragmentaryczna państwowość wykreowana przez Niemcy i Austro-Węgry

Zobacz też 

 Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego – skonfederowany nadzwyczajny Sejm Księstwa Warszawskiego, który w 1812 proklamował przywrócenie Królestwa Polskiego
 Polska w okresie rozbicia dzielnicowego